Piazza del Doumo oder Piazza Duomo steht für:

 Piazza del Duomo (Mailand), Domplatz in Mailand,
 Piazza del Duomo, offizieller Name für den Piazza dei Miracoli in Pisa 
 Piazza del Duomo (Florenz) 
 Piazza del Duomo (Siena) 
 Piazza del Duomo (Catania) 
 Piazza del Duomo (San Gimignano) 
 Piazza del Duomo (Reggio Emilia) 
 Piazza del Duomo (L’Aquila) 
 Piazza del Duomo (Altamura) 
 Piazza Duomo (Padua)